Трняци — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Трняци (округ Брчко) — село в округе Брчко.
 Трняци (Республика Сербская) — село в общине Биелина.

 Сербия
 Трняци (Сербия) — село в общине Уб, Колубарский округ.